3 miejscowości w Estonii:
 Raudsepa – wieś w prowincji Valga, w gminie Otepää
 Raudsepa – wieś w prowincji Võru, w gminie Varstu.
 Raudsepa – wieś w prowincji Võru, w gminie Võru.